Андре́й Горде́ев:
 Гордеев, Андрей Анатольевич (род. 1983) — народный депутат Украины, глава Херсонской обладминистрации. 
 Гордеев, Андрей Андреевич (1886—1977) — французский военный историк, полковник Донского казачьего войска.
 Гордеев, Андрей Львович (род. 1975) — российский футболист и тренер.